Ел Хобал има више значења:

 Ел Хобал (Ескарсега), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ел Хобал (Синталапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Хобал (Ескуинтла), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Хобал (Силтепек), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Хобал (Баланкан), насеље у савезној држави Табаско у Мексику